Notomithrax är ett släkte av kräftdjur. Notomithrax ingår i familjen maskeringskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Maskeringskrabbor
Notomithrax